Battaglia di Novorossijsk – combattuta tra il 19 agosto e il 26 settembre 1942 nell'ambito della seconda guerra mondiale.
Battaglia di Novorossijsk – combattuta tra il 4 e il 15 febbraio 1943 nell'ambito della seconda guerra mondiale.